Дуден:

 Дуден — словарь и свод правил грамматики и правописания немецкого языка.
 Дуден, Конрад (1829—1911) — немецкий филолог, составитель знаменитого орфографического словаря немецкого языка.